Adversus Judaeos oder Adversus Iudaeos steht für folgende Schriften:

 Adversus Judaeos, Streitschrift des Tertullian gegen die Juden, siehe Tertullian #Werke (Auswahl)
 Adversus Iudaeos des Augustinus von Hippo
 Adversus Iudaeos des Johannes Chrysostomos, siehe Johannes Chrysostomos #Antijudaismus